Le nom John Crawford est porté par les personnes suivantes :
 John « Jack » Crawford (1908-1991), un joueur australien de tennis ;
 John Crawford (1910-1970) un joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Crawford (1920-2010), un acteur américain ;
 John Crawford, un ingénieur américain ;
  (1960), un chanteur et compositeur américain (Berlin) ;  
 John Crawford III (1992-2014), un afro-américain de 22 ans abattu par un officier de police.